Åke Bonnier peut faire référence à :
 Åke Bonnier (1886-1979), éditeur suédois, membre de la famille Bonnier ;
 Åke Bonnier, né en 1957, petit-fils d'Åke Bonnier, évêque du diocèse de Skara, l'un des diocèses de l'Église luthérienne de Suède.